Конституционный референдум 2016 года в Боливии состоялся 21 февраля по инициативе правящей партии, Движение к социализму. Избирателям было предложено одобрить поправку в Конституцию 2009 года, которые позволили бы президенту и вице-президенту баллотироваться на третий срок подряд. В результате предложенная поправка была отвергнута большинством (51,3 %) участников голосования.

Предыстория 
Статья 168-я Конституции Боливии 2009 года позволяет президенту и вице-президенту переизбираться только один раз, ограничивая число сроков двумя. Правящая партия, Движение к социализму — Политический инструмент за суверенитет народов () инициировала процесс внесения изменений в эту статью с целью добиться для своего лидера, президента Боливии Эво Моралеса, права выставить свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз. Референдум был утверждён совместной сессии Многонационального законодательного собрания 26 сентября 2015 года 112 голосами «За» при 41 голосе «Против». Закон №757, который назначал проведение референдума об изменении конституции, был принят 113 голосами при 43 против и обнародован 5 ноября 2015 года.

Референдум проводился в соответствии с «актом надлежащего управления», который запрещает предвыборную агитацию за несколько дней до голосования. Также власти запретили продажу и употребление алкоголя за 48 часов до проведения референдума.

Участникам голосования предстояло утвердить или отклонить проект изменения 168-й статьи Конституции государства. Допустимы были только ответы «да» или «нет», в то время как при других вариантах бюллетени признавались недействительными. Голосование большинства избирателей за вариант «да» позволило бы президенту Эво Моралесу и вице-президенту Альваро Гарсия Линера баллотироваться на свои посты в 2019 году. В таком случае для Моралеса это были бы уже третьи перевыборы. Первый президентский срок ему не зачли решением суда, так как ограничение на переизбрание было введено только в 2009 году, то есть после первого избрания Моралеса президентом.

Кампания 
За изменение 168-й статьи Конституции высказались Движение к социализму и организации входящие в Пакт Единства () и Национальный совет за перемены (). Переизбрание президент Эво Моралеса, в частности, поддержали такие популярные в стране фигуры как бывшие футболисты Марко Антонио Этчеверри, Луис Кристальдо и Мигель Анхель Римба.

Против изменения конституции выступили Социал-демократическое движение, Фронт национального единства, Гражданский комитет потосинистов, движение «Суверенитет и свобода», Левый революционный фронт, Националистическое революционное движение и Христианско-демократическая партия. Против увеличения количества сроков для президента высказались экс-президент Карлос Меса; мэр Ла-Паса Луис Ревилья; губернатор Санта-Крус Рубен Костас; губернатор Тарихи Адриан Олива; мэр Кочабамбы Хосе Мария Лейес; губернатор Ла-Паса Феликса Паци и бывший министр Сесилия Чакон.

Опросы

Наблюдение за голосованием 
Наблюдение за голосованием осуществляла миссия ОАГ во главе с экс-президентом Доминиканской Республики Леонелем Фернандесом Рейна, представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и миссия Союза южноамериканских наций во главе с Роберто Конде и Хайме Хосе Бестардом.

Результаты

Результаты по департаментам

Примечания

Ссылки 
 Órgano Electoral Plurinacional - Tribunal Supremo Electoral

Конституционные референдумы
Референдумы 2016 года
Референдумы в Боливии
Февраль 2016 года
2016 год в Боливии